La Serie A 1949 fu la 30ª edizione del massimo livello del campionato italiano di pallanuoto. La Rari Nantes Napoli vinse il suo quarto titolo nazionale. La Canottieri Olona si ritirò dal campionato dopo sette giornate.

Risultati

Classifica Finale

Verdetti
 Rari Nantes Napoli Campione d'Italia

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1949
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto